Mitrídates I puede hacer referencia a:

 Mitrídates I de Partia, rey de Partia (171-138 a. C.) 
 Mitrídates I del Ponto, rey del Ponto (302-266 a. C.).
 Mitrídates I de Cío (? - 363 a. C.)
 Mitrídates I del Bósforo, rey del Bósforo Cimerio (siglo I a. C.)
 Mitrídates I Calínico, rey de Comagene (109-70 a. C.) 
 Mitrídates de Armenia, rey de Armenia (35-51) 
 Mitrídates I de Iberia, rey de Iberia (30-50)